Ubbe, o Ubbi es un nombre masculino de origen escandinavo, fue común en la Era vikinga. El nombre deriva de otro más antiguo *UlfR (nórdico antiguo: Lobo) y se puede interpretar como «poco amistoso».

Puede referirse a:

 Ubbe Ragnarsson, guerrero vikingo e hijo del legendario Ragnar Lodbrok, que encabezó la conquista de Inglaterra con el Gran ejército pagano.
 Ubbe de Frisia, guerrero vikingo de Frisia que participó en la batalla de Brávellir ().

Referencias 

Nombres escandinavos